

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 3 podstawowe
 Bełk – część wsi Ochotnica Dolna w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna 
 Bełk – przysiółek wsi Cisek w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Cisek
 Bełk – część wsi Czudec w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Czudec
 Bełk – wieś w woj. śląskim, w pow. rybnickim, w gminie Czerwionka-Leszczyny 
 Bełk – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno 
 Bełk – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Lidzbark

Ciek wodny 
 Bełk – potok, dopływ Odry

Przypisy